Die Virslīga 2003 war die zwölfte Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren, seit deren Neugründung im Jahr 1992. Sie wurde vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 12. April 2003 und endete am 9. November 2003.

Skonto Riga wurde zum zwölften Mal in Folge lettischer Meister.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten jeweils viermal gegeneinander und bestritten insgesamt 28 Saisonspiele. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine 
 BFK Valmiera → FK Gauja Valmiera

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003